Fiore di loto – fiore della pianta Nelumbo
Fior di loto – film muto del 1922 diretto da Chester M. Franklin
Fior di loto – film del 1961 diretto da Henry Koster
Fior di Loto – frazione del comune italiano di Casale sul Sile
Tomba del fiore di loto – tomba etrusca situata nella necropoli dei Monterozzi